hCalendar è uno standard Microformat per includere in un documento (X)HTML informazioni su eventi in formato iCalendar.

Consente l'analisi con dei tool (per esempi altri siti web, l'estensione per Firefox Operator) per estrarre i dettagli, e per esempio visualizzarli usando altri siti web, indicizzarli o caricarli su un calendario o diario elettronico.

Collegamenti esterni
 

Microformat